Een pijler (bouwkunde), een vierkante of rechthoekige zuil (pilaar, kolom)
Een brugpijler
Een hekpijler of pyloon (poort)
Een pijlervormig monument, bijvoorbeeld Godenpijler (Nijmegen) en Jupiterpijler van Derlon
Een pijler (steenkoolmijn), de gang waar steenkool wordt ontgonnen